

Toponyme 

 Skyland, ville située en Caroline du Nord ;
 Skyland, census-designated place située au Nevada.

Divers 
 Skyland, série télévisée animée franco-canadienne.

Voir aussi 
 Skylands